Хоневичи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Хоневичи — агрогородок в Свислочском районе Гродненской области.
 Хоневичи — деревня в Мядельском районе Минской области.